Staro mesto je lahko:
 Čedad
 Staro mesto Bern
 Staro mesto Baku 
Staro mesto Heidelberg 
Staro mesto Kaunas 
 Staro mesto, Trst
 Staro mesto Vilne
cela množica starih mestnih jeder po svetu, nekaj tudi v Sloveniji

Glej tudi 
 Stari Grad (razločitev)
Stara Ljubljana
Stara Gorica
 Altstadt-Hamburg
 Altstadt Lübeck
 Citta` Vecchia / Civitavecchia
Staré mesto, Bratislava, Slovaška (staro mestno jedro in okrožje glavnega mesta Bratislave)
Staré město, Šumperk, Češka
Staré Město pod Landštejnem
Staré město, Uherské Hradiště, Češka
 Stare Miasto, staro mestno jedro več poljskih mest
Novo mesto